Vargha ist der Familienname folgender Personen:

 Gabor Vargha (1911–2000), Geistlicher
 János Vargha (* 1949), ungarischer Umweltschützer
 Julius Vargha (1841–1909), österreichischer Strafrechtler und Kriminalpolitiker